Tijdens de wereldkampioenschappen alpineskiën van 2007 in het Zweedse Åre werd op dinsdag 13 februari en woensdag 14 februari de reuzenslalom geskied. De vrouwen begonnen op dinsdag met om 17:00 uur de eerste manche en om 20:00 uur de tweede. De mannen skieden op woensdag om 10:00 uur en 13:00 uur.

Mannen

Vrouwen

Externe links
  FIS Alpine World Ski Championships 2007

Reuzenslalom